Эндрю Дэвис (; род. 21 ноября 1946) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, известный постановкой боевиков «Кодекс молчания», «В осаде», «Беглец», «Возмещение ущерба», «Над законом» и др.

Биография 
Родился на юге Чикаго, Иллинойс (впоследствии в нескольких его фильмах город появлялся на заднем плане). Сын актёра Натана Дэвиса и Метты Дэвис, брат музыканта Ричарда «Ричи» Питера Дэвиса (соучредителя кавер-группы Chicago Catz и Jo Ellen Friedman).

После окончания средней школы изучал журналистику в Иллинойсском университете в Урбана-Шампейн. Одновременно он стал принимать активное участие в движении в защиту гражданских прав и антивоенных выступлениях. Это совпало с его растущим интересом к кинематографу, где он начал карьеру оператором фильмов категории Blaxploitation. Его наставником был кинематографист Хаскелл Уэкслер, с которым он работал над лентой «Холодным взором» (, 1969 год).

Первым полнометражным фильмом в качестве режиссёра была полу-биографическая история Stony Island. Впоследствии Дэвис снял ленты Беглец, В осаде, Над законом (в обоих снялся Стивен Сигал), Кодекс молчания, Клад, и Спасатель.

Эндрю Дэвис выступил постановщиком видеороликов в игре Splinter Cell: Chaos Theory.

В октябре 2006 года на пресс-конференции в Лондоне он заявил, что намерен снять фильмы по роману «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса и «История Тома Джонса, найденыша» по Генри Филдингу.

Был номинирован на Золотой глобус и премию Гильдии режиссёров Америки за постановку фильма «Беглец».

Фильмография

Примечания 

Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Колледжа средств массовой информации Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне